Collonges é uma comuna francesa, do chamado País de Gex, na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Collonges apresentava uma população de 1221 habitantes, distribuídos por 591 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain